Ла Зурда има више значења:

 Ла Зурда (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Зурда, Гранха (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику